Diese Episodenliste enthält alle Episoden der argentinischen Telenovela Violetta, sortiert nach der lateinamerikanischen Erstausstrahlung.

Die Fernsehserie umfasst insgesamt drei Staffeln mit 240 Episoden.

Übersicht

Staffel 1 
Die Erstausstrahlung der ersten Staffel war vom 14. Mai 2012 bis zum 26. Oktober 2012 auf dem lateinamerikanischen Sender Disney Channel zu sehen. Die deutschsprachige Erstausstrahlung zeigte der deutsche Free-TV-Sender Disney Channel im Zeitraum vom 1. Mai 2014 bis zum 21. November 2014. Die ersten 40 Episoden wurden bis zum 27. Juni 2014 ausgestrahlt. Nach einer Sommerpause folgte die Ausstrahlung des zweiten Teils der ersten Staffel vom 29. September 2014 bis 21. November 2014.

Staffel 2 
Die Erstausstrahlung der zweiten Staffel war vom 29. April 2013 bis zum 11. Oktober 2013 auf dem Lateinamerikanischen Sender Disney Channel zu sehen.
Die deutschsprachige Erstausstrahlung zeigte der deutsche Free-TV-Sender Disney Channel Deutschland im Zeitraum vom 16. März 2015 bis zum 20. November 2015. Die ersten 40 Episoden wurden bis zum 8. Mai 2015 ausgestrahlt. Nach einer Sommerpause folgte die Ausstrahlung des zweiten Teils der ersten Staffel vom 28. September 2015 bis 20. November 2015.

Staffel 3 
Die Erstausstrahlung der dritten Staffel war vom 28. Juli 2014 bis zum 6. Februar 2015 auf dem Lateinamerikanischen Sender Disney Channel zu sehen. Die deutschsprachige Erstausstrahlung sendete der Free-TV Sender Disney Channel Deutschland. Der erste Teil der dritten Staffel wurde vom 7. März 2016 bis zum 29. April 2016 ausgestrahlt. Danach folgte eine Sommerpause. Der zweite Teil wurde vom 22. August 2016 bis 14. Oktober 2016 ebenfalls auf dem Free-TV Sender Disney Channel Deutschland ausgestrahlt.

Weblinks

Einzelnachweise 

Episodenliste
Episodenliste